MapInfo Interchange Format
Media Identification Code
Mobile Internet Device

Ou ainda:
MIDI

Desambiguação